Denis Olegovitch Kourepanov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Barnaoul dans le kraï de l'Altaï en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie 
Formé au Motor Barnaoul, il débute en senior avec l'équipe réserve du Salavat Ioulaïev Oufa dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe en 2004. En 2007-2008, il découvre l'échelon supérieur, la Vyschaïa Liga, avec le Toros Neftekamsk. Il a disputé une saison en 2009-2010 dans la ligue junior russe, la MHL avec le Tolpar l'équipe junior du Salavat Ioulaïev Oufa. De 2011 à 2015, il dispute cent-quarante-neuf matchs de saison régulière de la Ligue continentale de hockey avec le Metallourg Novokouznetsk. Il a ensuite porté les couleurs de plusieurs équipes de la VHL. Il joue au Kazakhstan avec le Beïbarys Atyraou de 2020 à 2021 puis en France chez les Diables rouges de Briançon. Au printemps 2022, il prolonge dans le club briançonnais et est rejoint par son ex-coéquipier Artiom Garifouline.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa Liga || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa Liga || 36|| 14|| 10|| 24|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa Liga || 54|| 10|| 9|| 19|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa Liga || 62|| 27|| 18|| 45|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Toros Neftekamsk || Vyschaïa Liga || 38|| 4|| 3|| 7|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008 || Toros Neftekamsk 2 || Pervaïa Liga || 14|| 4|| 3|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa Liga || 52|| 22|| 22|| 44|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Tolpar Oufa || MHL || 42|| 14|| 29|| 43|| 40|| 11|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2010-2011 || Krylia Sovetov || VHL || 41|| 7|| 9|| 16|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 28|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Iermak Angarsk || VHL || 6|| 1|| 5|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 24|| 0|| 3|| 3|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Ariada-Akpars Voljsk || VHL || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| 13|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2013-2014 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 46|| 2|| 6|| 8|| 44|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 51|| 3|| 4|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Toros Neftekamsk || VHL || 29|| 4|| 9|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Ariada Voljsk || VHL || 9|| 5|| 0|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 13|| 5|| 7|| 12|| 4|| 7|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2016-2017 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 49|| 6|| 13|| 19|| 32|| 12|| 1|| 5|| 6|| 14
|-
| 2017-2018 || Neftianik Almetievsk || VHL || 36|| 3|| 6|| 9|| 20|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Tsen Tou Jilin || VHL || 40|| 6|| 12|| 18|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Zaouralye Kourgan || VHL || 11|| 1|| 6|| 7|| 2|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || Ioujny Oural Orsk || VHL || 54|| 8|| 9|| 17|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 46|| 21|| 17|| 38|| 18|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2021-2022 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 19|| 4|| 5|| 9|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Diables rouges de Briançon || SLM || 16|| 5|| 7|| 12|| 4|| 6 || 5|| 5|| 10|| 0
|-
| 2022-2023 || Diables rouges de Briançon || SLM ||  || || || || ||

Références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Barnaoul
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Iermak Angarsk
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Zaouralye Kourgan
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur des Diables rouges de Briançon